Denumirea de Prilep se poate referi la:
 Prilep, un oraș în Macedonia;
 Prilep, un sat în regiunea Burgas, Bulgaria.
 Prilep, un sat în regiunea Dobrici, Bulgaria.